Dettingen névvel a következő cikkek találhatók:
Dettingen an der Erms, település Németországban, Baden-Württenbergben
Dettingen an der Iller, település Németországban, Baden-Württenbergben
Dettingen unter Teck, település Németországban, Baden-Württenbergben